Rogg ist der Familienname folgender Personen:

 Dominik Rogg (1805–1865), Schweizer Bezirksgerichtspräsident, Grossrat und Klosterverwalter
 Eduard Rogg (1807–1875), Schweizer Grossrat, Oberrichter und Wohltäter
 Franz Rogg (1886–1966), deutscher Sanitätsoffizier und Hautarzt
 Gertrud Rogg (* 1960), deutsche Journalistin
 Johann Conrad Rogg (1628–1683), Schweizer Schultheiss
 Joseph Dominik Rogg (1777–1816), Schweizer Regierungsrat
 Karl Martin Rogg (1836–1901), Schweizer Grossrat und Oberrichter
 Lionel Rogg (* 1936), Schweizer Organist und Komponist
 Matthias Rogg (* 1963), deutscher Offizier des Heeres (Oberst) und Historiker
 Olivier Rogg (* 1960), Schweizer Jazzmusiker, Komponist und Orgelimprovisator
 Placidus Rogg (1769–1830), Schweizer Schultheiss, Regierungsrat, Tagsatzungsgesandter sowie Offizier in niederländischen Diensten
 Ulrich Rogg (1888–1934), deutscher Politiker (SPD, USPD, KPD) 

Rogg ist der Ortsname von:
 Rogg (Gemeinde St. Urban), Ortschaft der Gemeinde St. Urban, Bezirk Feldkirchen, Kärnten

Siehe auch:
 Rok
 Rock
 Roc
 Rogue
 Roque (Begriffsklärung)
 Rocque